De gevlekte sluiptimalia (Elachura formosa) is een zangvogel uit de familie Elachuridae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van de Himalaya tot centraal Vietnam.

Externe link
Avibase

Elachuridae
Dier uit het Oriëntaals gebied
IUCN-status niet bedreigd